B3 pode se referir a:

Aviões
Northrop Grumman B-21 Raider, bombardeiro estadunidense;
AEG B.III, avião alemão;
Kampfgeschwader 54, unidade de bombardeiro alemão;

Biologia e medicina
Vitamina B3;

Economia
B3 (bolsa de valores), bolsa de valores do Brasil;

Outros
Órgão Hammond, órgão eletro-mecânico 
B03, código de xadrez da Defesa Alekhine;
uma subclasse da Classe B da classificação estelar;
padrão internacional ISO 216 que define o tamanho do papel;
Burnout 3: Takedown, jogo de corrida.